HMS Sussex bzw. Sussex ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 Die erste Sussex war ein Schiff 4. Klasse, das 1652 vom Stapel lief und im Jahr darauf durch einen Unfall explodierte.
 Die zweite Sussex war ein Dreimaster, der 1693 vom Stapel lief und im Folgejahr in der Nähe Gibraltars sank.
 Die dritte HMS Sussex war ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse, der 1928 vom Stapel lief und 1950 verschrottet wurde.

Schiffsname der Royal Navy